Peucedanum stenocarpum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Georges François Reuter. Peucedanum stenocarpum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
stenocarpum